Primavera, uma das estações do ano
 Bougainvillea, uma flor também conhecida como primavera
 Esporte Clube Primavera, um clube de futebol brasileiro do município de Indaiatuba, no estado de São Paulo
 Primavera de Praga
 Primula acaulis subsp. acaulis

Localidades 
Municípios do Brasil
Primavera (Pará)
Primavera (Pernambuco)
Primavera do Leste, município do Mato Grosso
Primavera de Rondônia

Bairros do Brasil
Primavera (Barra Mansa)
Primavera (Belo Horizonte)
Primavera (Novo Hamburgo)
Primavera (Timóteo)
Primavera Parque
Parque Primavera
Vila Primavera

Outras
Primavera (Rosana), no estado de São Paulo
Primavera (Terra do Fogo), no Chile
La Primavera (distrito), no Peru

Artes 
 Maytime, filme com Jeanette MacDonald e John Barrymore, exibido no Brasil como Primavera
 Spring (filme), filme de 2014 exibido no Brasil como Primavera
 Primavera (2022), filme escrito e dirigido por Carlos Porto de Andrade Junior
 Primavera Sound, festival de música de Barcelona, Espanha
 A Primavera (Botticelli)
 A Primavera (Bouguereau)

Música 
 Primavera (álbum de Daniela Araújo)
 Primavera (álbum de Eliana)
 Primavera (álbum de The Gift)
 Primavera (canção de Eliana)
 Primavera (canção de Cassiano)

Ver também 
 
 

Desambiguações de topônimos